D308 (Val-d'Oise), een departementale weg in het Franse departement Val-d'Oise
 D308 (Yvelines), een departementale weg in het Franse departement Yvelines